Casper může znamenat:

místní název
 Casper (Wyoming), město ve státě Wyoming v USA

příjmení osob
 Bernhard Casper (* 1931), německý filosof a katolický teolog
 Daniel Casper von Lohenstein (1635–1683), německý barokní básník, dramatik a diplomat
 John Casper (* 1943), americký vojenský pilot a astronaut

jiný význam
 Casper (film), americká rodinná filmová komedie z roku 1995